Алфавит урду — алфавит, используемый для записи языка урду, регистра языка хиндустани. Состоит из 51 букв и используется для письма справа налево. Является модификацией персидской письменности, в свою очередь произошедшей от арабского. При письме на урду в основном используют почерк насталик, тогда как в арабском и персидском по большей части распространен насх.

Алфавит 
Большинство букв урду заимствованы из арабского и фарси. Были добавлены лишь знаки для церебральных согласных (путём добавления над чистым согласным маленькой буквы ط), а также для придыхательных звуков (после них пишется буква dō chashmī hē «двуглазое ха», отличающееся от chōṭī hē «маленького ха», которое как раз и используется для обозначения полноценного h). Кроме того, стал различаться знак , который ранее использовался только в каллиграфии как вариант написания ي или ی. В алфавите урду он стал обозначать звуки «e» и «ɛ». Ниже представлена таблица символов алфавита урду.

Диграфы для придыхательных согласных

Обозначение гласных 
Для обозначения гласных служат некоторые буквы алфавита, либо же - огласовки, которые обычно опускаются при письме.

Латинизация 
Существует несколько проектов латинизации урду (Roman Urdu, романизированный урду).

В 1992 году на первой Международной Конференции урду была принята транслитерация Саеда Фасихуд-Дина и Куадера Униссы Бегума. Среди преимуществ этой системы: соответствие одного символа урду одному символу романизации; полная запись гласных; используются только стандартные символы ASCII.

Версией урду с записью латиницей пользуются христиане Пакистана и Индии, особенно активно романизация применялась до 1960-х годов. Индийское Библейское общество публикует версии Библии на хиндустани, записанные латиницей. В последнее время использование романизаций среди христиан снижается из-за возрастающей роли английского и хинди.

Для распространения своей продукции, в Болливуде и Лолливуде также применяется романизация хиндустани. Фактически, речь в этих фильмах понятна всем носителям как урду, так и хинди, поэтому и в текстах (заголовках, пояснениях и т.д.) используется нейтральный и понятный большинству латинический алфавит.

Пример текста 
Псалом 23

(на латинизированном хиндустани)
1Khudáwand merá chaupán hai; mujhe kamí na hogí. 
2Wuh mujhe harí harí charágáhon men bithátá hai: Wuh mijhe ráhat ke chashmon ke pás le játá hai. 3Wuh merí ján ko bahál kartá hai: Wuh mujhe apne nám kí khátir sadáqat kí ráhon par le chaltá hai. 
4Balki khwáh maut ke sáye kí wádí men se merá guzar ho, Main kisí balá se nahín darúngá; kyúnknki tú mere sáth hai: Tere 'asá aur terí láthí se mujhe tasallí hai. 
5Tú mere dushmanon ke rúbarú mere áge dastarkhwán bichhátá hai: Tú ne mere sir par tel malá hai, merá piyála labrez hotá hai. 
6Yaqínan bhalái aur rahmat 'umr bhar mere sáth sáth rahengí: Aur main hamesha Khudáwand ke ghar men sukúnat karúngá.

(Kita'b i Muqaddas: Zabu'r 23 az Dáúd)

(на урду)

(на хинди)
१  
२  
३  
४  
५  
६ 

( २३ )

Примечания 

Письменности на основе арабского алфавита